Anchisaurus (« reptile proche ») est un genre éteint de petits dinosaures sauropodomorphes herbivores, bipèdes-quadrupèdes, qui a vécu au début du Jurassique inférieur, il y a environ 194 millions d’années. Autrefois apparenté aux prosauropodes, il est classé aujourd’hui dans le clade des Anchisauria et parfois dans la famille des Anchisauridae.

Une seule espèce, l'espèce type, est connue, Anchisaurus polyzelus, décrite par Othniel Charles Marsh en 1885 pour le genre et par Edward Hitchcock en 1865 pour l'espèce

Découverte 
Le premier fossile a été retrouvé en 1818 dans le Connecticut, ce qui en fait le premier dinosaure à avoir été découvert sur le sol américain. Il faudra attendre 1912 pour qu’on lui donne son nom actuel. Les autres restes sont tous issus de la même région (Connecticut et Massachusetts). Des empreintes de pas ont été retrouvées en compagnie d’autres espèces, notamment d’ornithischiens primitifs et également de prédateurs théropodes.

Description 
De taille très modeste (environ ), il ne pesait pas plus de . À l’avant de son corps élancé, son cou étroit et flexible supportait une tête minuscule. Ses membres antérieurs comportaient cinq doigts, dont un pouce garni d’une griffe en forme de faux. Il se redressait sur ses pattes arrière (terminées par quatre orteils) pour attraper les feuilles des branches basses. Certains paléontologues pensent qu’il n’avait pas de joues et qu’il avalait sa nourriture sans la mâcher, mais ce point n’est pas établi.

Classification

Cladogrammes 
Le cladogramme suivant, extrait de l'analyse phylogénétique des saurischiens, établie par Alejandro Otero et ses collègues en 2015, montre la position dAnchisaurus parmi les anchisauriens en groupe frère des Sauropodiformes:

Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues réalisé en 2014 montre le clade des Anchisauria regroupant beaucoup plus de genres, dont Anchisaurus comme le plus basal :

Voir aussi 
 Liste des dinosaures
 Sauropodomorpha

Références taxinomiques

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1885
Taxon fossile décrit en 1865
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh